Grindelwald steht für:

 Grindelwald, einen Ort in den Schweizer Alpen
 Grindelwald (Tasmanien), eine Siedlung  auf Tasmanien
 Grindelwald (Gen), ein Rezeptor der TNF/TNFR-Superfamilie in Drosophila melanogaster

Grindelwald ist der Familienname folgender fiktiver Person:
 Gellert Grindelwald, Romanfigur aus den Harry-Potter-Romanen, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#Gellert Grindelwald